Stiebner ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Stiebner (* 20. Jahrhundert), deutsche Tischtennissportlerin
 Erhardt D. Stiebner (1924–2015), deutscher Verleger
 Hans Stiebner (1898–1958), deutscher Schauspieler und Regisseur